Ámbito puede referirse a:
 En morfología lingüística, ámbito es un término utilizado para referirse a un perímetro o espacio determinado.
 En música, ámbito o ámbitus es el intervalo entre la nota más aguda y la más grave de una melodía.
 En programación, ámbito es el contexto que tiene un nombre dentro de un programa.
 Ámbito Financiero, diario argentino especializado en economía.
Espacio y conjunto de personas o cosas en que se desarrolla una persona o una cosa.